«La Playa» puede referirse a:

Geografía 
  La Playa, localidad de Córdoba, Argentina.
  Río La Playa, curso de agua en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.
  La Playa, localidad de Norte de Santander, Colombia.
  La Playa, corregimiento de Barranquilla, Colombia.
  La Playa, localidad de Guanajuato, México.
  La Playa, localidad de Mérida, Venezuela.

Cine y televisión 
 La playa (2000), película dirigida por Danny Boyle.
 La playa (2005), episodio de Avatar.

Música 
 La playa, sencillo del grupo español La Oreja de Van Gogh.
 La playa, sencillo del grupo español Los Planetas.
 La playa, sencillo del artista Myke Towers.
 La playa, sencillo de los artistas colombianos Cali y El Dandee.